Churro peut désigner :
Les churros, un type de pâtisserie espagnole ;
Les Churros ( en valencien), nom populaire des habitants des zones castillanophones du Pays valencien, en Espagne ;
Le churro, variété de castillan parlée par ces derniers.